Le nom grand Kursaal a été donné à deux bâtiments architecturaux :
 le grand Kursaal de Besançon, en France ;
 l'ancien grand Kursaal de Saint-Sébastien (Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián), en Espagne.